L’impresario delle Canarie steht für:
 L’impresario delle Canarie (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1724)
 L’impresario delle Canarie (Sarro), Oper von Domenico Sarro (1724)
 L’impresario delle Canarie (Albinoni), Oper von Tomaso Albinoni (1725)
 L’impresario delle Canarie (Orlandini), Oper von Giuseppe Maria Orlandini (1729)
 L’impresario delle Canarie (Leo), Oper von Leonardo Leo (1739)
 L’impresario delle Canarie (Martini), Oper von Giovanni Battista Martini (1744)